Amerikai Egyesült Államok
 Rosebush (Michigan)
 Rosebush (Oregon)
 Egyesült Királyság
 Rosebush (Pembrokeshire)